Крингу () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Крингу () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Крингу.
 Крингу () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Іон-Корвін.
 Крингу () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Скунду.